Antonín Šváb (1932–2014) – czechosłowacki żużlowiec
 Antonín Šváb (ur. 1974) – czeski żużlowiec